A Copa da Ásia de 1976 foi a 6ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 3 a 13 de Junho de 1976, no Irão. A Seleção Iraniana de Futebol venceu a Seleção Kuwaitiana de Futebol na final.

Qualificação 
 Anfitriã
  Irã

 Vencedores da fase de qualificação
 
  Iraque
 
 
  Iémen (Iêmen do Sul)
  - desistiu
  - desistiu
  - desistiu

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Finais

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligações externas 
 

Copa da Ásia
1976 no futebol